Чёрное зеркало, или Black Mirror:
 «Чёрное зеркало» — британский телесериал.
 The Black Mirror — серия компьютерных игр в жанре квеста
 The Black Mirror — игра 2003 года
 The Black Mirror 2 — сиквел 2009 года
 The Black Mirror III — игра 2011 года, прямое продолжение второй части
 Black Mirror — игра 2017 года, перезапуск серии
 «Black Mirror» — композиция канадской инди-рок группы Arcade Fire.